El Rugby Europe U18 Championship del 2020 iba a ser la decimoséptima edición del torneo de rugby juvenil europeo en categoría de menores de 18 años pero se canceló poco antes del comienzo.

El torneo que se iba a disputar en la ciudad de Kaliningrado en Rusia, se canceló debido a la pandemia de COVID-19.

Equipos participantes 

 Selección juvenil de rugby de Bélgica
 Selección juvenil de rugby de España
 Selección juvenil de rugby de Georgia
 Selección juvenil de rugby de Países Bajos
 Selección juvenil de rugby de Polonia
 Selección juvenil de rugby de Portugal
 Selección juvenil de rugby de Rumania
 Selección juvenil de rugby de Rusia

Resultados

Cuartos de final 

Los perdedores avanzan a la copa de plata

Véase también 

 Rugby Europe Championship Sub-20 2020

Referencias 

2020
Rugby en Rusia
Rugby en 2020
Deporte en Rusia en 2020
Deporte en Kaliningrado
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19